Trichiurus är ett släkte av fiskar. Trichiurus ingår i familjen Trichiuridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Abborrartade fiskar
Trichiurus